In 1939 werd het zevende seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Colo-Colo werd kampioen. 

De competitie werd in drie fases verdeeld. Na de eerste en tweede fase viel telkens de laatste club af en gingen de anderen verder in een nieuwe ronde. Unión Española speelde één wedstrijd onder de naam Central en trok zich dan terug wegens het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog.

Eindstand

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Eindstand

Externe link
RSSSF

1939
Competitievoetbal 1938/39